Жилинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Жилино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1320 человек, в том числе 612 мужчин и 708 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края